Adnan Khashoggi, Saoedi-Arabisch wapenhandelaar
 Jamal Khashoggi, Saoedi-Arabisch journalist en columnist
 Soheir Khashoggi, Saoedi-Arabische romanschrijver